Midian – postać biblijna, jeden z synów Abrahama i Ketury
 Midian – album grupy Cradle of Filth
 Midian – album grupy Aion
 Midian – ziemie na Półwyspie Arabskim zamieszkiwane przez starożytne koczownicze plemię Midianitów